Zestawienie oficjalnych międzynarodowych meczów reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn prowadzonej przez Stanisława Gościniaka:

Oficjalne mecze międzypaństwowe 

|-
! colspan="7" | 1986

|-
! colspan="7" | 1987

|-
! colspan="7" | 2004

 
|}

Mecze z poszczególnymi reprezentacjami

Bilans spotkań według imprezy

Mecze i turnieje towarzyskie 

|-
! colspan="7" | 2004

|}

Bilans:
 zwycięstwa-porażki 16-2
 sety wygrane-sety przegrane: 51-18

Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn
Polska